Das Donkosakenlied – film del 1930 diretto da Georg Asagaroff
Das Donkosakenlied – film del 1956 diretto da Géza von Bolváry